Cap-Noir est une communauté au Canada dans la province de Nouvelle-Écosse, Île se trouve au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.Cap de Sable Le Cap-noir fut établi et colonisé par des Acadiens qui émigrèrent de Port-Royal en 1720.

Voir aussi
 Cap de Sable

Références

Liens externes
Cap-Noir sur Destination Nouvelle-Écosse

Histoire de l'Acadie
Nouvelle-France